Die Virginia Slims of Washington 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Fairfax (Virginia). Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 13. bis 19. Februar 1989 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Zina Garrison mit 6:1 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Betsy Nagelsen / Pam Shriver mit 6:2 und 6:3 gegen Natallja Swerawa / Laryssa Sawtschenko.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Fairfax (Virginia)